Manzano (Udine), een gemeente in de Italiaanse provincie Udine
Manzano (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
El Manzano, een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca